Az USA-ban nyolc Boone megye található.

 Boone megye (Arkansas)
 Boone megye (Illinois)
 Boone megye (Indiana)
 Boone megye (Iowa)
 Boone megye (Kentucky)
 Boone megye (Missouri)
 Boone megye (Nebraska)
 Boone megye (Nyugat-Virginia)